La Tuca, estació d'esquí a la Vall d'Aran.
 Tuca del Coll de Coronas, muntanya de 3.278 metres a la província d'Osca (Aragó).
 Tuca de Culebres, muntanya de la província d'Osca (Aragó).
 Tuca Forao de la Neu, muntanya de la província d'Osca (Aragó).
 Tuca de Llardaneta, muntanya de la província d'Osca (Aragó).
 Tuca de Lliterola, muntanya entre la província d'Osca (Aragó) i el departament de l'Alta Garona (França).